Lentze ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Lentze (1900–1983), deutscher Politiker (KPD)
 August von Lentze (1832–1920), preußischer General der Infanterie
 August Lentze (1860–1945), deutscher Kommunal- und Finanzpolitiker
 Carl Lentze (1801–1883), deutscher Baumeister
 Franz Anton Lentze (1777–1849), deutscher frühindustrieller Unternehmer
 Friedrich August Lentze (1900–?), deutscher Hygieniker an der Universität zu Köln 
 Fritz Lentze (1861–1945), Ministerialrat, Senatspräsident am Reichswirtschaftsgericht
 Hans Lentze, Ordensname Hermann-Josef, (1909–1970), Rechtshistoriker, Ordenspriester und Universitätsprofessor
 Leopold Heinrich Wilhelm Lentze (1753–1828), deutscher evangelischer Geistlicher 
 Michael J. Lentze (* 1945), deutscher Professor für Allgemeine Pädiatrie, Herausgeber diverser Fachbücher

Siehe auch:
 Lenze